Sermaise puede referirse a: 

 Sermaise, comuna francesa situada en Essonne.
 Sermaise, comuna francesa situada en Maine y Loira.